Coppa Italia di Serie A2 – pallavolo maschile
 Coppa Italia di Serie A2 – pallavolo femminile
 Coppa Italia di Legadue – pallacanestro maschile (2005-2013)
 Coppa Italia di Serie A2 – pallacanestro maschile (dal 2015)
  Coppa Italia di Serie A2 – pallacanestro femminile
 Coppa Italia di Serie A2 – calcio a 5 maschile
 Coppa Italia di Serie A2 – calcio a 5 femminile
 Coppa Italia di Serie A2 – pallamano maschile